Чемпионат Румынии по футболу 2012/2013 — 95-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 21 июля 2012 года и закончился 30 мая 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2012/2013
Спорт в Румынии в 2012 году
Спорт в Румынии в 2013 году
Румыния